Baráž Světové skupiny Davis Cupu 2014 představovala osm mezistátních utkání hraných mezi 12. až 14. zářím. Utkalo se v ní osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny s osmi družstvy z 1. skupin tří regionálních zón. Los proběhl 8. dubna 2014 v Londýně.

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2015 a poražení pak sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón pro rok 2015.

Týmy 
Tučně jsou zvýrazněny týmy, které postoupily do Světové skupiny 2015.

Barážová utkání

Přehled 

 Argentina, Austrálie, Belgie, Kanada, Srbsko, a Spojené státy se udržely ve Světové skupině pro rok 2015,
 Brazílie a Chorvatsko postoupily do Světové skupině pro rok 2015,
 Kolumbie, Izrael, Izrael, Slovensko, Ukrajina a Uzbekistán setrvaly v 1. skupině regionálních zón pro rok 2015,
 Nizozemsko a Španělsko sestoupily do 1. skupiny regionálních zón pro rok 2015.

Indie vs. Srbsko

Brazílie vs. Španělsko

Izrael vs. Argentina

Kanada vs. Kolumbie

Spojené státy americké vs. Slovensko

Austrálie vs. Uzbekistán

Nizozemsko vs. Chorvatsko

Ukrajina vs. Belgie

Reference 

Davis Cup 2014